Клутье (, буквально «гвоздарь, мастер, изготавливающий гвозди») — французская фамилия. Известные носители:
  (род. 1971) — канадская пловчиха.
 Клутье, Гэри (род. 1962) — американский политический деятель, мэр города Вальехо (Калифорния) с 4 декабря 2007 года, открытый гей.
  (род. 1976) — канадский хоккеист.
 Клутье, Жиль (1928—2014) — канадский физик, член Королевского общества Канады, ректор Монреальского университета.
 Клутье, Жорж (1876—1946) — канадский игрок в лакросс, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
  (род. 1972) — канадская спортсменка, игрок в бадминтон.
 Клутье, Сюзанн (1923—2004) — канадская актриса театра и кино, жена режиссёра Питера Устинова.
 Клутье, Ти-Джей (род. 1939) — профессиональный игрок в покер, обладатель шести браслетов Мировой серии покера, дважды занимал второе место в главном турнире WSOP.